Antonio Vidal puede referirse a:

 Antonio Vidal Caturla «Vidal», futbolista español (1923-1999);
 Antonio Vidal González, futbolista argentino (1964-);
 Antonio Vidal Fernández, artista cubano (1928-2013);
 Antonio Elías Vidal Figueroa, músico, compositor y profesor guatemalteco (1923-2000);
 Antonio Vidal, militar español (m. 1714).